Bosznia-Hercegovina
Slivno, falu Breza községben a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Slivno falu és község, Dubrovnik-Neretva megyében
Slivno falu Runovići községben, Split-Dalmácia megyében
Slivno falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében
Slivno Ravno falu Slivno községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szlovénia
Slivno falu Laško községben, Savinjska régióban